

Geografia 
Colony (Kansas)
Colony (Oklahoma)
Colony (Alabama)
The Colony

Música 
Colony (álbum) — de In Flames

Desambiguações de topônimos